Парквил има више значења:
 Парквил (Мериленд)
 Парквил (Пенсилванија)
 Парквил (Мисури)